Nacionalistická strana ( Partit Nazzjonalista, PN) je maltská křesťansko-demokratická pravicová politická strana, která byla založena v roce 1926 sjednocením Demokratické nacionalistické strany a Maltské politické unie. Strana je jednou ze dvou hlavním strany na Maltě. Předsedou strany je od roku 2017 Adrian Delia.

Volební výsledky

Volby do Maltského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky PN

Politické strany na Maltě
Křesťanskodemokratické strany
Antizednářství
Politické strany založené roku 1926